Alkohol – film muto del 1919 diretto da Ewald André Dupont e Alfred Lind
 Alkohol – singolo di Herbert Grönemeyer del 1984
 Alkohol – album dei Sexbomba del 1992
 Alkohol – brano della compilation 'Demential Rock Vol1' del gruppo Rock Demenziale Italiano Guttalax del 2005

Pagine correlate 
 Alcohol